Koja (onderdistrict), onderdistrict in Indonesië
 Koja (plaats), plaats in Indonesië